Medalistki mistrzostw Polski seniorów w biegu przełajowym – zdobywczynie medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji biegu przełajowego.

Po raz pierwszy mistrzostwa Polski w biegu przełajowym kobiet zostały rozegrane 14 października 1928 w Królewskiej Hucie na trasie 1,2 km. Pierwszą w historii mistrzynią Polski została zawodniczka KKS Katowice Otylia Tabacka.

W latach 1938, 1939 i 1945 mistrzostwa nie odbyły się. Do 1930 były rozgrywane na jesieni, a później na wiosnę, w marcu lub kwietniu, na początek sezonu letniego. W latach 1928-1937, 1946-1954, 1958-1973, 1977, 1978, 1982-1988 i 1994-2008 odbył się bieg na jednym dystansie, a w latach 1955-1957, 1974-1976, 1979-1981, 1989-1993 i od 2009 na dwóch dystansach. Długość trasy wahała się od ok. 0,8 km do ok. 8 km.

Ze względu na nieporównywalność warunków w biegach przełajowych nie odnotowuje się rekordów Polski. 

Najwięcej medali mistrzostw Polski (dziesięć) zdobyła Katarzyna Kowalska, a najwięcej złotych (po siedem) Kowalska i Bronisława Ludwichowska.

Dystansy biegów przełajowych podane poniżej są przybliżone.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęły w sumie 152 biegaczki. Najwięcej medali – 10 – wywalczyła Katarzyna Kowalska; Kowalska i Bronisława Ludwichowska zdobyły najwięcej złotych medali (po 7). W tabeli kolorem wyróżniono zawodniczki, które wciąż są czynnymi lekkoatletkami.

Zmiany nazwisk 
Niektóre zawodniczki w trakcie kariery lekkoatletycznej zmieniały nazwiska. Poniżej podane są najpierw nazwiska panieńskie, a następnie po mężu:
 Genowefa Cieślik → Genowefa Minicka
 Agnieszka Ciołek → Agnieszka Mierzejewska
 Bronisława Doborzyńska → Bronisława Ludwichowska
 Stanisława Fedyk → Stanisława Cych
 Dominika Główczewska → Dominika Nowakowska
 Anna Gosk → Anna Bańkowska
 Janina Hase → Janina Piórko
 Iwona Lewandowska → Iwona Bernardelli
 Celina Magala → Celina Sokołowska
 Beata Monica → Beata Monica-Szyjka
 Elżbieta Nadolna → Elżbieta Jarosz
 Barbara Niewiedział → Barbara Bieganowska-Zając
 Mirosława Nowaczyk → Mirosława Prochera
 Jadwiga Nowacka → Jadwiga Kalbarczyk
 Renata Pentlinowska → Renata Walendziak
 Michalina Piwowar → Michalina Wawrzynek
 Katarzyna Rutkowska → Katarzyna Jankowska
 Elżbieta Skowrońska → Elżbieta Katolik
 Krystyna Snop → Krystyna Nowakowska
 Renata Sobiesiak → Renata Paradowska
 Danuta Sobieska → Danuta Wierzbowska
 Henryka Staneta → Henryka Jóźwik
 Matylda Szlęzak → Matylda Kowal
 Otylia Tabacka → Otylia Kałuża
 Izabela Trzaskalska → Izabela Paszkiewicz

Przypisy

Dalsza bibliografia 
 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce
Bieg przełajowy